El nombre Vladislav Antónov puede referirse a las siguientes personas:
Vladislav Antónov, boxeador ruso;
Vladislav Antónov, piloto de luge ruso.